Nedre Bastutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Bastutjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,01 ha)
Nedre Bastutjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Se även
Bastutjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn